Яшково — название населённых пунктов в России:

 Вологодская область
 Яшково — деревня в Вытегорском районе.

 Марий Эл
 Яшково — деревня в Медведевском районе.

 Псковская область
 Яшково — деревня в Красногородском районе.
 Яшково — деревня в Палкинском районе.
 Яшково — деревня в Пустошкинском районе.
 Яшково — деревня в Пыталовском районе (Вышгородская волость).
 Яшково — деревня в Пыталовском районе (Гавровская волость).